Der Name Dietz-Verlag bezeichnet folgende Verlage:

 den J. H. W. Dietz-Verlag in Stuttgart (1881–1923) bzw. Berlin (1923–1934, 1945–1973) bzw. Bonn (seit 1973), siehe Johann Heinrich Wilhelm Dietz und Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn
 den 1946 gegründeten Verlag J. H. W. Dietz Nachf. GmbH in Ost-Berlin (ab 1947: Dietz Verlag Berlin), siehe Karl Dietz Verlag Berlin